Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2016 se konal v neděli 6. března jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Holmenkollenu. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 13:30 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 58 nejlepších závodníků ze sprintu.

Obhájcem titulu byl Erik Lesser z Německa, který se z 19. pozice na stratu dokázal probojovat na 7. místo v cíli.

Trojnásobným mistrem světa z toho šampionátu se stal Francouz Martin Fourcade, který i se třemi chybami dokázal porazit druhého ve finiši Oleho Einara Bjørndalena o necelých 20 sekund. Bronz získal Emil Hegle Svendsen, který se dokázal posunout oproti startu o 14 pozic.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2016